Rozmyślania – dzieło filozoficzne Marka Aureliusza
 Rozmyślania – cykl wierszy Antoniego Langego